Key ("chiave" in inglese) può riferirsi a:

Codici 
 KEY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kericho (Kenya)

Informatica 
 Key (azienda) – azienda produttrice di visual novel giapponese
 .key – estensione file del programma Apple Keynote della suite iWork

Musica
 Key – album di Meredith Monk del 1978.
 Key – singolo di Masami Okui.

Persone
Alexander Key – scrittore statunitense
Ashley Key – cestista statunitense naturalizzata svedese
Bailie Key – ginnasta statunitense
Cevin Key – musicista canadese
John Key – politico neozelandese
Kathleen Key – attrice statunitense
Keegan-Michael Key – attore e scrittore statunitense
Kelly Key – cantante brasiliana naturalizzata portoghese
Marie Key – cantante danese
Ryan Key – cantautore, musicista, produttore discografico e attore statunitense, front-man degli Yellowcard
Steven Key – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Willem Key – pittore fiammingo
 Key (pseudonimo di Kim Ki-bum) – cantante sudcoreano